Pro League ist der Name verschiedener Sportwettbewerbe:

 Jupiler Pro League, Sponsorenname der Division 1A
 Pro League (Hockey), Wettbewerb für Nationalmannschaften im Hockey